A Copa das Nações Árabes de 1988, disputada em Amã, na Jordânia, foi a quinta edição da Copa das Nações Árabes. O Iraque conquistou o quarto título em sequência da competição.

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Fases finais

Semi-finais

Terceiro lugar

Final

Campeão

Observações
 A seleção da Argélia era uma equipe universitária.
 A Arábia Saudita não foi representada pela sua seleção principal. O status exato do time não é conhecido.
 Apenas as partidas Egipto x Arábia Saudita, Egipto x Iraque, Síria x Argélia, Jordânia x Kuwait, Síria x Bahrein, Argélia x Kuwait, Jordânia x Síria e a final foram considerados jogos internacionais A pela FIFA. Os motivos para isto são desconhecidos.

Ligação externa
Detalhes no site da RSSSF

1988
1988 no futebol
1988 na Ásia